Има два филма, озаглавени „Батман“:

 Батман (филм, 1966), с участието на Адам Уест и Бърт Уорд
 Батман (филм, 1989), с участието на Майкъл Кийтън и Джак Никълсън

Пояснителни страници